Kiss Mihály
 Kiss Mihály (1735 k.–1800) kanonok
 Kiss Mihály (1781–1837) unitárius lelkész
 Kiss Mihály (1809–1889) unitárius esperes, népmesegyűjtő
 Kiss Mihály (1857–1914) énekes, színész
 Kiss Mihály (1893–1977) orvos, újságíró, lapszerkesztő
 Kiss Mihály (1917–?) labdarúgó, kapus (Törekvés, Kispest)
 Kiss Mihály (1946) festő, grafikus

egyéb
Francia Kiss Mihály (1887–1957) hivatásos katona, különítményes altiszt

 Hajós József (1923–2009) erdélyi magyar filozófiatörténész egyik írói álneve

Jegyzetek